Île Saint-Nicolas peut désigner :
 l'île Saint-Nicolas (Glénan) au sein de l'archipel des Glénan dans le Finistère,
 l'île Saint-Nicolas (Loire-Atlantique) sur la Loire en Loire-Atlantique.

Voir aussi 
 Île San Nicolas, en Californie, aux États-Unis.
 l'île São Nicolau au Cap-Vert.